Neocatocha är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Ephraim Porter Felt 1912. Neocatocha ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Neocatocha